Mahfud ist der Name von

 Mohammad Mahfud MD, (* 13. Mai 1957), bekannt als Mahfud MD, indonesischer Verfassungsrichter 2008–2013
 Toni Mahfud (* 1994), deutscher Influencer und Model